Tudor Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Tudor Hall (Bel Air, Maryland), ID-Nr. 73000924
 Tudor Hall (Upper Fairmount, Maryland), ID-Nr. 74000966
 Tudor Hall (Leonardtown, Maryland), ID-Nr. 73002172